The Beat (muziekgroep), een Britse muziekgroep
 The beat (single), een single van The Scene